Die Coleman Vision Tennis Championships 2014 waren ein Damen-Tennisturnier der ITF in Albuquerque. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 15. bis 21. September 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Albuquerque